Brasilia steht für:

 die brasilianische Hauptstadt Brasília
 die brasilianische Stadt Brasília de Minas im Bundesstaat Minas Gerais
 den früheren Namen Vila de Brasília der Stadt Brasiléia im Bundesstaat Acre
 einen Asteroiden, siehe (293) Brasilia
 den Flugzeugtyp eines brasilianischen Flugzeugherstellers, siehe Embraer EMB 120
 den Spitznamen des Fußballspielers Cristiano Pereira de Souza
 ein brasilianisches Pkw-Modell von Volkswagen, siehe VW Brasilia
 den Markennamen des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Fábrica de Carroçaria Esportiva
 Brasilia, Bahnhofsattrappe in Lauffen am Neckar während des Zweiten Weltkriegs; siehe Brasilien (Scheinanlage)

Siehe auch:
 Erzbistum Brasília